Leuke (griechisch Λευκὴ „weiß“) steht für:

 Leuke (Mythologie), eine Nymphe der griechischen Mythologie
 Leuke (Insel), mythische Insel im Schwarzen Meer

in der antiken Geographie:
 eine Stadt in Kleinasien, siehe Leukai (Ionien)
 die Ebene um Leukai (Peloponnes)
 eine Insel mit gleichnamiger Stadt vor der Südostspitze Kretas, heute Koufonisi
 Leuke (Indien), eine kleine Insel vor der Westküste Indiens, etwa 50 km südlich von Honnavar
 ein Kap an der Küste von Libya, heute Ras el-Hekma in Ägypten
 Leuke (Arabien), eine Siedlung am Ostufer des Roten Meeres, etwa 80 km östlich des Golfs von Akaba
 Leuke Akte (Thrakien), eine Hafenstadt in Thrakien
 Titularbistum Leuce, ein auf diese Stadt zurückgehendes Titularbistum
 Leuke Akte (Euböa), ein Kap auf Euböa, am westlichen Ende der Bucht von Karystos
 Leuke Ousia, auch Leukosia, Ledroi oder Ledrai, heute Nikosia auf Zypern